|-
| (147701) 2005 GY89||||5 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147702) 2005 GD143||||10 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (147703) 2005 GU203||||10 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (147704) 2005 GN205||||11 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (147705) 2005 GT210||||14 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (147706) 2005 GZ214||||9 квітня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (147707) 2005 JH26||||3 травня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147708) 2005 JA50||||4 травня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147709) 2005 JY72||||8 травня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147710) 2005 JU83||||8 травня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147711) 2005 JH102||||9 травня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147712) 2005 JB163||||8 травня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (147713) 2005 JC177||||12 травня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147714) 2005 KG6||||16 травня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147715) 2005 KO6||||18 травня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (147716) 2005 KY12||||19 травня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (147717) 2005 LS7||||5 червня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (147718) 2005 LJ43||||8 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147719) 2005 LL48||||9 червня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (147720) 2005 LB51||||13 червня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (147721) 2005 MK1||||17 червня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (147722) 2005 MJ5||||21 червня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147723) 2005 MX9||||23 червня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147724) 2005 MR12||||28 червня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147725) 2005 MD13||||29 червня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147726) 2005 MU20||||30 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147727) 2005 MA32||||28 червня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147728) 2005 MD33||||29 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147729) 2005 MP34||||29 червня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147730) 2005 MO38||||30 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147731) 2005 MG41||||30 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147732) 2005 MQ42||||29 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147733) 2005 MV44||||27 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147734) 2005 ME53||||29 червня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147735) 2005 NE||2005 NE||2 липня 2005||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| 147736 Raxavinic||||2 липня 2005||Обсерваторія RAS||Роберт Гатсебо
|-
| (147737) 2005 NM1||||1 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147738) 2005 NU3||||1 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147739) 2005 NP9||||1 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147740) 2005 NW9||||1 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147741) 2005 NA17||||3 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147742) 2005 NJ28||||5 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147743) 2005 NU30||||4 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147744) 2005 NV30||||4 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147745) 2005 NK67||||2 липня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (147746) 2005 NT75||||10 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147747) 2005 NY83||||1 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147748) 2005 NB84||||1 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147749) 2005 NS89||||4 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147750) 2005 NB122||||5 липня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (147751) 2005 OR9||||27 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147752) 2005 OB11||||28 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147753) 2005 OG11||||28 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147754) 2005 OO13||||29 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147755) 2005 OB22||||29 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147756) 2005 OY22||||29 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147757) 2005 OV24||||31 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147758) 2005 PW12||||4 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147759) 2005 QR5||||23 серпня 2005||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (147760) 2005 QH8||||25 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147761) 2005 QJ10||||25 серпня 2005||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (147762) 2005 QA17||||25 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147763) 2005 QS21||||26 серпня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (147764) 2005 QN32||||24 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147765) 2005 QP32||||24 серпня 2005||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (147766) 2005 QB39||||26 серпня 2005||Кампо Катіно||Спостереження обсерваторії Кампо Катіно Аустрал
|-
| (147767) 2005 QM44||||26 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147768) 2005 QP44||||26 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147769) 2005 QJ47||||26 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147770) 2005 QV53||||28 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147771) 2005 QE63||||26 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147772) 2005 QT78||||25 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147773) 2005 QF82||||29 серпня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (147774) 2005 QR89||||22 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147775) 2005 QS89||||24 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147776) 2005 QR100||||27 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147777) 2005 QV103||||27 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147778) 2005 QM104||||27 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147779) 2005 QK107||||27 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147780) 2005 QM107||||27 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147781) 2005 QB115||||27 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147782) 2005 QN118||||28 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147783) 2005 QR123||||28 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147784) 2005 QY135||||28 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147785) 2005 QE146||||28 серпня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (147786) 2005 QA149||||31 серпня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (147787) 2005 QH157||||30 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147788) 2005 QE161||||28 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147789) 2005 QZ161||||28 серпня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (147790) 2005 QT169||||29 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147791) 2005 QF178||||25 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147792) 2005 RG1||||1 вересня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147793) 2005 RK2||||2 вересня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147794) 2005 RO2||||2 вересня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (147795) 2005 RO7||||8 вересня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (147796) 2005 RC13||||1 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147797) 2005 RK16||||1 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (147798) 2005 RC21||||2 вересня 2005||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (147799) 2005 RA34||||15 вересня 2005||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (147800) 2005 SR25||||27 вересня 2005||Нашвілл||Рой Клінґан
|}

Див. також 
 Список астероїдів

147700